Игги:

 Игги Арбакл — канадский мультсериал, созданный компаниями Teletoon и Blueprint Entertainment
 Игги Поп — американский рок-вокалист
 Игги Азалия — австралийская хип-хоп исполнительница